Grad u Danskoj:
 Esbjerg, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Esbjerg (općina), općina u regiji Južna Danska